Katzdorf ist der Ortsname von

 Katzdorf (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Katzdorf (Teublitz), Ortsteil der Stadt Teublitz, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
 Katzendorf